Gassing ist der Name folgender Orte:

 Gassing (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gassing (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Lorenzen im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark